Dead (zanger), de Zweedse zanger Per Yngve Ohlin
 Dead (album), een album van Obituary
 Dead!, een nummer van My Chemical Romance
 Dead, een nummer van Pixies van het album Doolittle
 Dead, een nummer van They Might Be Giants van het album Flood
 Di-ethylazodicarboxylaat, een organische verbinding

Zie ook
 Grateful Dead, een Amerikaanse rockband